Název Horní Heřmanice má více sídel:
 Horní Heřmanice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Horní Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí

 Horní Heřmanice (Bernartice) – část obce Bernartice v okrese Jeseník

Externí odkazy